Souls for Sale ("Anime in vendita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Souls for Sale – film statunitense del 1923 diretto da Rupert Hughes
Confessioni di un fumatore d'oppio (Confessions of an Opium Eater o Souls for Sale) – film statunitense del 1962 diretto da Albert Zugsmith

Letteratura
Souls for Sale – romanzo del 1922 di Rupert Hughes.

Musica
Souls for Sale – album di debutto dei Verbena.